Rezultati Prvenstva Avstralije 1927 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Gerald Patterson je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Gerald Patterson (prvak)
  James Willard (polfinale)
  John Hawkes (finale)
  Jack Crawford (četrtfinale)
  Richard Schlesinger (četrtfinale)
  Ronald Cummings (tretji krog)
  Edgar Moon (polfinale)
  Pat O'Hara-Wood (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

3. del

4. del

Viri 
 

Moški posamično
1927